Jules Gros peut désigner :
 Jules Gros, un parolier français du  siècle ;
 Jules Gros (1829-1891), journaliste et président de la République de la Guyane Indépendante entre 1886 et 1888 ;
 Jules Gros (1838-1919), un homme politique français ;
 Jules Gros (1890-1992), un écrivain de langue bretonne et linguiste breton.

Voir aussi